Jinma Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jinma (köping i Kina), Sichuan, 
 Jinma Zhen (köping i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar